Fußball-Bundesliga 2002/2003  vanns av Bayern München före Stuttgart och Borussia Dortmund.

Efter 30 spelade omgångar hade Bayern München skaffat sig en ointaglig ledning på 13 poäng och kunde därför redan då fira ligasegern.

Poängtabell

Källor

Noter 

2002 i Tyskland
2003 i Tyskland
Fotbollssäsongen 2002/2003
2002/2003